Indestructible (Rancid), een album van de Amerikaanse punkband Rancid
 Indestructible (K-otic), een album van de Nederlandse band K-otic